Foreningen Buddhistisk Forum er forum for åbne og usekteriske møder mellem buddhismen og vestlig kultur, og nyhedsbreve til medlemmerne formidler blandt andet informationer om buddhistiske grupper i Danmark.

Et tidsskrift med samme navn som foreningen udkommer to gange årligt. Heri behandles forskellige emner, relateret til buddhismen, mere indgående.

Buddhistisk Forum opretholder også internetsider.
Her kan du finde flere oplysninger om foreningen, samt oplysninger om mange buddhistiske grupper i Danmark og Skåne

Foreningen optager alle interesserede, uanset religiøs holdning, og er altså ikke forbeholdt udøvende buddhister.

Den grundlæggende tanke bag Buddhistisk Forum er at beskæftige sig med alle buddhistiske retninger. Vi arbejder for udvidet forståelse mellem retningerne ved at arrangere fællesmeditationer samt foredrag og studiekredse med lærere og mestre fra forskellige traditioner.

Vi har desuden planer om at oprette en besøgstjeneste til gavn for mennesker, der har behov for det. Grundlaget for denne tjeneste er – som alt andet i foreningen – ikke-kommerciel: Hele økonomien er baseret på frivillige bidrag samt medlems- og entréindtægter.

Buddhistisk Forum blev grundlagt i 1991 på initiativ af den herboende rådgiver og foredragsholder T.D. Lakha Lama, som er født og opvokset i Tibet. Han er uddannet ved klosteruniversitetet i Drepung og senere i Benares i Indien.

Eksterne henvisninger 

Buddhistisk Forum

Buddhistisk Forums diskussionsboard 

Buddhisme